Il gruppo della boracite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della boracite 
 Boracite
 Chambersite
 Congolite
 Ericaite
 Trembathite

Note

Collegamenti esterni 
 

Boracite